Юсупово — топоним:

Населённые пункты 
 Юсупово — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Юсупово — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Юсупово — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Юсупово — посёлок в Ракитянском районе Белгородской области.
 Юсупово — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Юсупово — село в Раменском районе Московской области.
 Юсупово — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Юсупово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Юсупово — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Юсупово — село в Плавском районе Тульской области.
 Юсупово — деревня в Нязепетровском районе Челябинской области.

Железнодорожные станции 

 Юсупово — остановочный пункт Орловско-Курского региона Московской железной дороги

См. также 
 Большое Юсупово
 Малое Юсупово
 Юсупов